Нико́ль Штраузак (; ) — швейцарская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : серебро ().
 : серебро (), бронза ().
 : золото (1999, 2002), бронза ().
 : серебро ().
 : золото (1990).
 : золото (1993).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Тренеры по кёрлингу Швейцарии